Мур, Тревор ():
 Мур, Тревор (1980—2021) — американский актёр, комик, сценарист, режиссёр, продюсер и музыкант.
 Мур, Тревор (род. 1995) — американский хоккеист.